Valea Crișului ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Crișului (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Valea Crișului (Bihor), Dorf im Kreis Bihor